Reutimann ist der Nachname von:

 David Reutimann (* 1970), US-amerikanischer NASCAR-Rennfahrer
 Hans Reutimann (1923–2017), Schweizer Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Reutemann
 Rütimann